Port lotniczy Grimbergen – port lotniczy w Grimbergen, w Belgii. Obsługuje połączenia krajowe.

Bibliografia 
 

Grimbergen
Grimbergen